Magic Tour —  крупномасштабный и последний тур рок-группы Queen с их вокалистом Фредди Меркьюри и бас-гитаристом Джоном Диконом. Этот концертный тур проходил по 26 стадионам Европы, в поддержку их последнего на тот момент альбома A Kind of Magic. Следующий тур группы Queen + Paul Rodgers Tour начался только спустя 19 лет, после смерти Фредди Меркьюри и без участия басиста Джона Дикона. 

C этого тура группа выпустила видео «Live at Wembley Stadium» и «Live in Budapest», а также концертные альбомы Live Magic, Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest и Live at Wembley ’86.

Состав 
 Фредди Меркьюри – вокал, фортепиано, ритм-гитара ("Crazy Little Thing Called Love")
 Брайан Мэй – электрогитара, акустическая гитара, вокал ("Hello Mary Lou"), бэк-вокал, синтезатор ("Who Wants to Live Forever")
 Роджер Тейлор – ударные, бэк-вокал, бубен
 Джон Дикон – бас-гитара, бэк-вокал
Дополнительные музыканты:
 Спайк Эдни – клавишные, бэк-вокал, ритм-гитара ("Hammer to Fall")

Сет-лист 
 «One Vision»
 «Tie Your Mother Down»
 «In the Lap of the Gods…Revisited» (кроме Вены, 22 июля и Цюриха, 2 июля)
«Seven Seas of Rhye»
«Tear It Up»
«A Kind of Magic»
 «Under Pressure»
 «Another One Bites the Dust»
 «Who Wants to Live Forever» (кроме Цюриха, 2 июля)
 «I Want to Break Free»
 Экспромт
 Гитарное соло Брайана Мэя
 «Now I'm Here»
 «Love of My Life»
 «Is This the World We Created...?»
 «(You're So Square) Baby I Don't Care»
 «Hello Mary Lou (Goodbye Heart)»
 «Tutti Frutti»
 «Bohemian Rhapsody»
 «Hammer to Fall»
 «Crazy Little Thing Called Love»
 «Radio Ga Ga»
 «We Will Rock You»
 «Friends Will Be Friends» (кроме Стокгольма)
«We Are the Champions»
 «God Save the Queen»

Другие песни:
 «Mustapha» (Intro) (Брюссель; Цюрих, 1 июля; Вена, 21 и 22 июля; Мадрид)
 «Big Spender» (Лейден, 12 июня; Уэмбли, 12 июля)
 «Gimme Some Lovin'» (Лейден, 12 июня; Слейн; уэмбли 12 июля)
«'39» (Intro) (Кёльн)
«Danny Boy» (соло, Слейн)
 «Immigrant Song» (Берлин)
 «Saturday Night's Alright for Fighting» (Кёльн)
 «Instrumental Inferno» (Будапешт)
 «Tavaszi szél vizet áraszt» (Будапешт)
 «Rock 'N Roll Improvisation» (Будапешт)
 «Keep Yourself Alive» (часть) (Мюнхен, 29 июня; Слейн)
 «Get Down, Make Love» (гитарное соло) (Стокгольм; Вена, 21 июля)
 «Chinese Torture» (соло) (Барселона, Мадрид, Марбелья, Небуорт-хаус)
 «I Feel Fine» (Мангейм)

Даты выступлений

Интересные факты 

 Во время концерта в Мюнхене 28 июня Фредди был не в лучшем настроении. Это было видно по его высказываниям после гитарного соло Брайана ("Я собираюсь потихоньку свалить") или после Another One Bites The Dust, когда толпа хором кричала "Мустафа!" (К черту Мустафу, я не знаю его). Это связано со смертями гей-друзей Меркьюри от СПИДа и выпущенной газете с заголовком "Чистка Мюнхенских улиц". Эта атмосфера, несомненно, сильно повлияла на Фредди.
 Во время концерта в Слейне 5 июля, во время исполнения Seven Seas Of Rhye, завязывается драка. Уже после исполнения песни, Фредди приостанавливает выступление, чтобы разобраться. Он угрожал внезапным концом концерта, если они не прекратят. После того, как драка утихомирилась, Фредди начал распеваться с аудиторией и продолжил тем самым концерт.
 Концерт в Ньюкасле 9 июля был, по большей части, благотворительным, поскольку деньги за все 38 000 билетов (что стало рекордом посещаемости в Ньюкасле на то время) были направлены в местный фонд "Save the Children". Также немало детей с этого фонда заняли ВИП-места. Брайан Мэй посвятил "Is This The World We Created?..." им и сотрудникам этого фонда.
 Группа впервые дала выступление за "железным занавесом". Сообщалось, что она хотела дать выступления в Чехословакии и в СССР, но им отказало правительство и шоу в Венгрии стало единственной остановкой тура в социалистической Европе. В честь этого события, во время исполнения акустических песен, Фредди Меркьюри и Брайан Мэй исполнили традиционную песню Венгрии "Tavaszi szél vizet áraszt". И хотя Фредди читал строки на руке, публика была благодарна за такой подарок.
 Поначалу группа 30 июля должна была дать выступление в Ницце, но за день до выступления место было перенесено во Фрежюс. И Фредди поздно об этом узнал, отказавшись идти на саундчек. Также он опоздал на концерт, выбегая из машины сразу на сцену.
 Концерт в Марбелье 5 августа должен быть финальным концертом тура, однако промоутер Харви Голдсмит забронировал Небуорт-Парк для концерта. Это было сделано после того как билеты на два выступления на стадионе Уэмбли были быстро распроданы.
 Концерт в Небуорте 9 августа 1986 года является последним концертом группы, по причине положительного результата анализа на ВИЧ Фредди и, вследствие его ухудшавшегося здоровья, группа отказалась от схемы "альбом-тур, альбом-тур". Он набрал 200 000 человек, что почти повторило рекорд посещения концерта в Сан-Паулу 1981 года. Концерт Небуорта часто изображается на фотографиях неистовым роем вертолетов, заклейменных под «волшебной» эмблемой.
 Magic Tour собрал по всей Европе около миллиона человек, что сделало его одним из самых масштабных за всю историю группы..

Примечания

Ссылки 
 Queen Concerts

Концертные туры Queen
Концертные туры 1986 года